Dixieland – termine con cui è soprannominato il territorio degli ex Stati Confederati d'America
Dixie's Land – canzone popolare americana, adottata nel 1861 come inno degli Stati Confederati d'America
Dixieland –  il particolare modo di suonare il New Orleans jazz da parte dei bianchi americani
Dixieland – cortometraggio muto del 1913 diretto da Hardee Kirkland
Dixieland – film del 2015 diretto da Hank Bedford

Pagine correlate 
 Dixie (disambigua)